Dance with Me est une chanson du groupe britannique The Lords of the New Church sortie en 1983 ;
  est une chanson du groupe allemand Alphaville sortie en 1986 ;
 Dance with Me (Take the Lead) est un film américain réalisé par Liz Friedlander sorti en 2006 ;
 Dance with Me est un film japonais réalisé par Shinobu Yaguchi sorti en 2019 ;
 Dance with Me est une chanson de l'artiste hongrois Zoli Ádok sortie en 2009.

 Dance wiv Me est une chanson du rappeur britannique Dizzee Rascal en collaboration avec Calvin Harris et Chrome sortie en 2008.